Нилюфар Ибрагимхановна Усманова (; 6 апреля 1987, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекская певица и актриса. Занимается сольной карьерой.

Биография 
Нилюфар Усманова родилась 6 апреля 1987 года в Ташкенте в творческой семье музыканта Ибрагима Хакимова и «примадонны узбекской эстрады» Юлдуз Усмановой. Как зачастую складывается, в творческой семье и ребёнок растёт творческой натурой, разносторонней личностью. Сегодня Нилюфар Усманова — известная артистка эстрады и кино, счастливая супруга и мать пятерых детей (три сына и две дочери). Увлекается конным спортом, рисованием, пишет стихи, планирует выпуск собственной линии одежды и является инициатором акций и проектов, направленных на поддержку детей и молодежи.  Начальное образование получила в школах № 18 (г. Маргилан) и № 17 (г. Ташкент). В возрасте 10 лет родители отправили её в Великобританию, где она находилась четыре года и получила образование в таких образовательных учреждениях как Vinehall School (1996—1999 гг.) и Sherborne International College (1999—2000 гг.). В 2001 году Нилюфар вернулась в Узбекистан, поступив в Tashkent Ulugbek International School и окончив учебное заведение в 2004 году. В 2006 году, Нилюфар, мечтая стать юристом, поступает в Ташкентский Государственный Юридический Университет и оканчивает в 2013 году.

Личная жизнь 
В 2004 году Нилюфар Усманова вышла замуж за молодого перспективного юриста Новзода Саидгазиева. В 2004 году в молодой семье рождается первенец — сын Саидаъзам и в этом же году супруги разводятся. В 2009 году Нилюфар выходит замуж во второй раз. В этом браке в 2011 году на свет появляется сын Ибрагим, а в 2012 году сын Сулейман. В 2017 году Нулюфар подарила мужу дочь Саъдию. В августе 2018 года, певица стала мамой в пятый раз, у неё появилась вторая дочь София. Имя своего супруга Нилюфар Усманова не разглашает, но часто подчеркивала, что в этом браке царит мир и понимание.

Карьера 
В возрасте 8 лет Нилюфар исполнила в дуэте со своей матерью Юлдуз Усмановой свою первую песню «Шайтонга буйсунган юраклар». В 1995 году в свет вышел клип на песню «Шайтонга буйсунган юраклар» и в этом же году, в рамках сольного концерта Юлдуз Усмановой, Нилюфар впервые появилась на большой сцене, дебютировав с мамой. В 1995 году сыграла главную роль в фильме «Болажон» с известным узбекским актёром Мирзабеком Холмедовым и своей мамой Юлдуз Усмановой. По началу, Нилюфар Усманова не стремилась создавать профессиональную певческую карьеру, она мечтала стать юристом с детства, но творческое начало «взяло верх».  «Кузичок», «Отажон», «Бувижон» (презентация на фестивале «Замин юлдузлари»), «Янги йил-Янги аср»(премьера на новогоднем праздничном шоу «Юлдуз — шоу»), «Юр», «Сендан озодман» были исполнены Нилюфар Усмановой в период с 1997 по 2002 года. В 2002 и 2003 годах снялась в фильмах «Мухаббат синовлари — 1» и «Мухаббат синовлари — 2». Её профессиональная карьера началась в 2005 году, с выхода песни «Болам шу юрт сеники», на которую вдохновил Нилюфар её первенец — Саидаъзамхон. В 2006 году подписан контракт с компанией «Tarona Records» и в этом же году Нилюфар снимается в фильме «Бурилар» в главной роли. В 2007 году в свет выходит песня «Таслим булдим», ставшая впоследствии хитом (автор Юлдуз Усманова). В том же году выходит очередной хит «Бир кунинг бахш эт!» и по сей день является визитной карточкой Нилюфар Усмановой. В 2008 году записан первый студийный альбом «Таслим булдим!», а также новый сингл «Бевафо ёрим». В 2009 году состоялся выпуск второго студийного альбома «Бахтингни кутгин», большинство синглов которого были исполнены в дуэтах с певцами отечественной эстрады (с Отабеком Муталходжаевым «Майли-майли», с Акбаром Атамухамедовым (гр. «Садо») «Вой-дода», с Шахруххоном «Сенгабулсин!» и с Шахриёром). В этом же году записана песня «Учаркиз». В 2010 и 2011 годах в свет выходят такие хиты как «Фаришталар» (саундтрек к фильму «Пойма-пой»), «Тасанно» «Хаёлим угриси», «Серобгинам», «Карай оласанми?». Следующий 2012 год ознаменован премьерой синглов и клипов «Жани», «Кайт», дуэтами «Айтишув» с Донияром Бектурдиевым (певцом из Хорезма) и «Илло» с Юлдуз Усмановой. В 2013 году записаны синглы и сняты клипы «Ана-ана» и «Кадримга ет», «Эй бола», «Унутгин».

2014 год: «Чапанигина Узбегим», «Куйла-куйла». 31 января и 1 февраля 2015 года в Стамбуле (Турция) Нилуфар Усманова выступила с концертной программой.  Репертуар состоял из абсолютно разных по жанру и настроению композиций, а каждая песня – это определённая жизненная ситуация, прожитая и прочувствованная артисткой. Весной 2015 года прошли съёмки двух клипов на песни «Maktab» и «Dunyo». В июне прошли съёмки клипа на песню «Бир донанг булай», а сам клип поклонники творчества Нилюфар смогут увидеть уже в июле 2015 года.

Дискография

Студийные альбомы

Видеография

Фильмография

Награды и номинации

Факты 

 Принимала участие в конкурсе «Новая волна — 2008» и дошла до полуфинала конкурса «Новая волна». По семейным обстоятельствам далее в конкурсе не участвовала.
 Принимала участие в конкурсе «Турквижн — 2013» и заняла 11-е место
 Активно участвовала во многих благотворительных проектах и акциях Фонда Форума (Благотворительный футбол «Во имя жизни», фестиваль «Асрлар Садоси», благотворительный марафон «Во имя жизни» в поддержку женщин с диагнозом РМЖ и др.)
 Участвует во всех концертах, организованных Радио «Узбегим таронаси» и «Тарона Рекордс».
 Участвовала в музыкальном молодёжном проекте «Zo’r- zo’r star» и исполнила дуэт версию своего сингла «Карай оласанми?» с Улугбеком Халиковым (победитель конкурса).
 Участие на «M&TVA-2011» в качестве ведущей с актёром Адизом Раджабовым.
 Принимала участие в одной из телепередач Турецкого канала ТRT (прозвучали песни «Жани», «Карай оласанми?», «Сени осмонимга олиб кетаман», «Кизил олма» (живой звук))
 31 января и 1 февраля 2015 года в Стамбуле (Турция) прошёл сольный концерт певицы. Репертуар состоял из абсолютно разных по жанру и настроению композиций, а каждая песня – это определённая жизненная ситуация, прожитая и прочувствованная артисткой. 
 Клип на песню «Мактаб» снимался во время торжественных линеек по случаю окончания школы и стал настоящим сюрпризом для выпускников. Музыку написал Kyamran Silence, текст и мелодию –Yakzon, режиссёр – Yassaviy. Творческая команда певицы вдохновилась идеей клипа Maroon 5 на песню «Sugar», в котором группа врывалась на свадьбы и исполняла песню. Клип снимался прямо во время выступлений – без дублей и повторов.
 Нилюфар является инициатором акций и проектов, направленных на поддержку детей и молодежи. Например, к Международному Дню защиты детей организовала со своей творческой командой праздник для детей open air.	На интерактивной зелёной площадке можно было поиграть, потанцевать, поучаствовать в мастер-классах от молодых художников и создать собственное произведение искусства.
 В мае 2015 года Нилюфар Усманова стала одной из первых представительниц отечественной эстрады с персональной страничкой на престижном музыкальном видеоканале Vevo.

Награды 
 Медаль «Шухрат» (24 августа 2021) — за особые заслуги в повышении научно-интеллектуального потенциала и духовности нашего народа, развитии сфер образования, здравоохранения, культуры, литературы, искусства, физического воспитания и спорта, а также средств массовой информации, большой вклад в обеспечение прогресса страны, укрепление мира и социально-духовной стабильности в обществе, воспитание здорового и гармонично развитого молодого поколения в духе патриотизма, а также активную общественную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Первый выход на сцену
 Нилуфар Усманова: Я хочу доказать маме и людям, что я тоже что-то могу
 Нилюфар Усманова
 Нилюфар Усманова поздравила выпускников
 Премьера клипа Нилюфар Усмановой на Vevo!
 Нилуфар Усмонова болалар учун кўнгилочар open air дастурини ташкил қилди
 Нилюфар Усманова презентует клип и определяет победителей
 Детский праздник на воздухе
 Премьера клипа Maktab и подведение итогов конкурса #M2015
ВСЕ ПЕСНИ NILUFAR USMONOVA